Dingman ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Dingman (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Chris Dingman (Musiker) (* 1980), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Maurice John Dingman (1914–1992), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Des Moines